Чемпионат США по кёрлингу среди юниоров () — ежегодное соревнование юниорских (до возраста 21 год) мужских и женских команд США по кёрлингу.

Проводится с 1974 года (мужчины-юниоры) и 1987 года (женщины-юниоры). Организатором является  ().

С 1990 года мужской и женский турнир проводятся одновременно и в одном городе.

Победители мужского и женского чемпионатов получают право до следующего чемпионата представлять США на международной арене (в частности, на ) как юниорские сборные США.

Годы, места проведения и команды-чемпионы

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Список мужских юниорских команд - чемпионов США по кёрлингу среди юниоров | TeamUSA
 Список женских юниорских команд - чемпионов США по кёрлингу среди юниоров | TeamUSA

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу на колясках среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу среди ветеранов

Кёрлинг
Соревнования по кёрлингу в США
США
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1974 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1987 года